В список самых высоких зданий Италии включены здания высотой 100 и более метров. Наблюдательные вышки, радиомачты, дымовые трубы и прочие подобные объекты не включены. Кроме того, не включены храмы и колокольни. Высота означает структурную высоту, включая архитектурные элементы, но не включая коммуникационные шпили или радиоантенны.

Список существующих зданий

Строящиеся здания

Отменённые проекты

Примечания

Ссылки 
 Самые высокие здания Италии
Портал «Небоскрёбы Милана»

 
Италия
Италия
Высотки